Сибирь (Новосибирск) в сезоне 2012/13  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ в сезоне 2012/13.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона Сибирь заняла 11-е место в Восточной конференции КХЛ (6-е место в Дивизионе Чернышёва), тем самым команда не попала в плей-офф Кубка Гагарина.

По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Владимир Тарасенко — набрал 29 очков, на втором месте Бернд Брюклер — 26 очков, а на третьем — Йонас Энлунд — 15.

Хронология событий 

• 26 мая 2012 года на драфте юниоров КХЛ клуб выбрал следующих игроков::

Защищены игроки молодежной команды: нападающий Константин Окулов, защитник Роман Рачинский, нападающий Антон Некряч, вратарь Вадим Орехов, нападающий Владислав Маслихин.

 20 июня 2012 года Хоккейные клубы «Сибирь» и «Рязань» подписали договор о спортивном сотрудничестве на сезон 2012—2013 годов. Такое взаимодействие между клубами ВХЛ и КХЛ позволит командировать хоккеистов из одной команды в другую для участия в тренировочном процессе и спортивных соревнованиях.
 27 июня 2012 года ХК Сибирь ознакомила болельщиков с ценовой политикой на абонементы в сезоне 2012/13 от 6 500 до 23 400 рублей.
 8 и 9 августа 2012 года в Новосибирске «Сибирь» провела товарищеские матчи с «Металлургом» (Нк) — 2:4 (Степанов (2)), 5:3 (Другов (2), Кутузов, Кудроч, Энлунд)
 11—20 августа 2012 года учебно-тренировочный сбор команда проводит в  Финляндии, где сыграет три товарищеские игры:  КооКоо — 4:2 (Грачев, Сафронов, Алексеев, Копейкин),  СайПа — 3:3 (Лехтеря (2), Никитенко),  ХПК — 2:0 (Лехтеря, Солодухин).
 21 августа 2012 года в Санкт-Петербурге «Сибирь» провела товарищеский матч с СКА — 0:3
 27—30 августа 2012 года команда участвовала в турнире Памяти В.Блинова (Омск): Барыс — 1:4 (Кулда), Амур — 2:3 (бул.) (Никитенко, Копейкин), Югра — 2:1 (Сафронов, Никитенко), Авангард — 2:4 (Зайцев, Другов).
 3 сентября 2012 г. состоялась встреча губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с тренерским составом и игроками хоккейного клуба «Сибирь», где губернатор озвучил задачу предстоящего сезона — уверенное вхождение в плей-офф. Кроме этого, В.Юрченко представили капитана команды в сезоне 2012/2013 — им стал Максим Кривоножкин, а также новых игроков — в этом году их 9. В торжественной обстановке новобранцам были вручены майки с номерами.
 24 сентября 2012 г. Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических результатов выступлений игроков, определила лауреатов третьей недели турнира. Лучшим нападающим признан Йори Лехтеря, в трех играх забросивший две шайбы и пять раз ассистировавший партнерам
 12 октября 2012 г. по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт между хоккейным клубом и защитником Русланом Батыршиным.
 14 октября 2012 г. Хоккейный клуб «Сибирь» и хоккейный клуб «Амур» произвели обмен игроками. В Хабаровск уезжают нападающие Андрей Степанов и Михаил Фисенко, а в Новосибирск — центральный форвард Александр Никулин
 15 октября 2012 г. по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт между хоккейным клубом и нападающим Кириллом Лебедевым.
 15 октября 2012 г. «Сибирь» подписал контракт до конца сезона 2012/2013 с нападающим Константином Глазачевым из команды «СКА».
 16 октября 2012 г. по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт между хоккейным клубом и нападающим Никитой Осиповым.
 2 декабря 2012 г. «Сибирь» отметила 50-летие клуба, по случаю которого состоялась праздничная программа. Днём состоялся состоялся товарищеский матч между командами «Ветераны Сибири» и ХК «Газпром экспорт», закончившийся со счётом — 8:8, а затем проводился матч чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «ЦСКА», где сибиряки выступали в ретро-форме.
 3 декабря 2012 г. по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт между хоккейным клубом и нападающим Максимом Грачёвым, а Артём Ворошило был отправлен в фарм-клуб «ХК Рязань».
 8 декабря 2012 г. хоккейный клуб «Сибирь» и хоккейный клуб «Югра» произвели обмен игроками. В Ханты-Мансийск уезжают защитник Кирилл Сафронов и нападающий Константин Глазачев, а в Новосибирск — защитник Иван Лекомцев и нападающий Евгений Фёдоров.
 15 декабря 2012 года в Новокузнецке «Сибирь» провела товарищеский матч с «Металлургом» (Нк) — 1:7 (Кривоножкин)
 18 декабря 2012 г. «Сибирь» подписал контракты с двумя форвардами: Александр Романов (ХК «Рязань») и Виктор Бобров («Атлант»).
 20 декабря 2012 г. нападающий Вячеслав Солодухин командирован играть в фарм-клуб — ХК «Рязань».
 7 января 2013 г. нападающий Степан Санников командирован играть в фарм-клуб — ХК «Рязань».
 7 января 2013 г. «Сибирь» расторг контракт с нападающим Вячеславом Солодухиным
 8 января 2013 г. Хоккейный клуб «Сибирь» и хоккейный клуб «Амур» произвели обмен игроками. В Хабаровск уехал нападающий Антон Малышев, а в Новосибирск — нападающий Дмитрий Шитиков
 26 января 2013 г. Артём Ворошило возвращен из фарм-клуба «ХК Рязань».
 30 января 2013 г. Хоккейный клуб «Сибирь» и хоккейный клуб «Спартак» произвели обмен игроками. В Москву уехал нападающий Виктор Бобров, а в Новосибирск приехал нападающий Олег Губин
 31 января 2013 г. «Сибирь» подписал контракт с форвардом Сергеем Белоконь («ТХК»)

Трансферная политика

Пришли

Ушли 

* В аренду

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
Команда Сибирь выступает в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Движение команды по месяцам

Дивизион Чернышёва

Конференция Восток 

 М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Плей-офф

1/8 финала

Состав с начала сезона 

 ПП — показатель полезности
 Генеральный менеджер — Кирилл Фастовский 
 Исполнительный директор — Геннадий Хапко 
 Спортивный директор — Сергей Губарев 
 Главный тренер — Дмитрий Квартальнов 
 Старший тренер — Андрей Тарасенко
 Ассистент главного тренера – Петерис Скудра
 Тренер вратарей — Константин Капкайкин

Сибирские Снайперы 
Резервисты "Сибири" «Сибирские Снайперы» играют в «Восточной конференции» Молодежной хоккейной лиги.

Состав клуба 

 

 главный тренер - Виктор Лаухин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Блог о ХК Сибирь
 Сайт болельщиков
 Неофициальный сайт
 Сайт КСК «Сибирь»

Сезоны ХК «Сибирь»
Сибирь